Geserich ist der Name folgender Personen:

 Rainer Geserich (1942–2020), deutscher Fußballspieler
 Stephan Geserich (* 1963), deutscher Jurist und Richter am Bundesfinanzhof